Константин Александрович Стриж — советский военно-морской деятель, инженерный работник, руководитель кафедры корабельных систем и вспомогательных механизмов Военно-морского инженерного училища им. Ф. Э. Дзержинского, доктор наук и профессор, инженер-флагман 3-го ранга (1936).

Биография 
В 1913 плавал на крейсере "Россия". В 1924 окончил кораблестроительный факультет Военно-морской академии. В 1939 руководитель кафедры корабельных систем и вспомогательных механизмов Военно-морского инженерного училища им. Ф. Э. Дзержинского. После возвращения Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С. О.  Макарова из эвакуации в 1944 была создана объединённая кафедра паровых машин, теплотехники, термодинамики и ДВС под руководством профессора К. А. Стрижа.

Звания 
 Подпоручик (1910);
 Инженер-механик-мичман (16 июля 1914);
 Инженер-флагман 3-го ранга (17 марта 1936).

Публикации 
 Стриж К. А. Корабельные вспомогательные механизмы.
 Стриж К. А. Новый приём построения кривой скорости поршня.

Примечания

Ссылки 
 Списки офицерских чинов русского императорского флота
 Список инженер-флагманов флота, инженер-флагманов 1-го ранга, инженер-флагманов 2-го ранга, инженер-флагманов 3-го ранга МС РККА СССР (1935—1940)

Царские офицеры на службе в РККА
Преподаватели Высшего военно-морского инженерного училища имени Ф. Э. Дзержинского
Инженеры СССР